Ефре́мов — русская фамилия (женская форма ), а также топоним.

Фамилия

A 
 
 
 
 
 Ефремов, Аркадий Иванович (1916—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Ефремов, Арсений Николаевич (1886—1955) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

В 
 
 
 
 
 
 Ефремов, Вячеслав Вячеславович (1993) — российский борец вольного стиля.

Г 
 Ефремов, Георги (1932—2011) — македонский учёный-биолог.
 
 Ефремов, Герберт Александрович (род. 1933) — советский и российский конструктор, Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации.
 Ефремов, Григорий Михайлович (1916—1978) — директор совхоза «Красная Звезда» Шадринского района Курганской области, Герой Социалистического Труда.

Д 
 Ефремов, Данила Ефремович (? — 1760) — войсковой атаман войска Донского с 1738 по 1753 г.
 
 Ефремов, Доминик Иванович (1881—1925) — русский государственный и партийный деятель.

Е

И 
 
 
 Ефремов, Илья Владимирович (род. 1988) — российский легкоатлет.
 Иоанникий (Ефремов) (в миру Иоанн Ефремов; 1863—1914) — епископ Русской православной церкви, епископ Белгородский, викарий Курской епархии.

К 
 Ефремов, Ким Евгеньевич (1933—2008) — советский и российский живописец.
 Ефремов, Константин Лукич (1910—1943) — советский разведчик-нелегал.
 Ефремов, Кристиян (род. 1990) — македонский бегун-спринтер.

Л 
 Ефремов, Лаврентий Александрович (1878—1921) — крестьянин, эсер, депутат Государственной думы II созыва от Вятской губернии.
 Ефремов, Лев Григорьевич (род. 1954) — советский и российский государственный деятель, председатель Курганской областной Думы II-го созыва, член Совета Федерации.
 Ефремов, Леонид Николаевич (1912—2007) — советский партийный деятель, кандидат в члены Президиума ЦК КПСС.

М

Н 
 Ефремов, Никита Михайлович (род. 1988) — российский актёр театра и кино.

О

П 
 Ефремов, Павел Яковлевич (1884—после 1946) — герой Первой мировой войны, рядовой, полный кавалер ордена Святого Георгия.
 
 Ефремов, Прокопий Ефремович (1821—1907) — купец, промышленник и меценат.

С

Ф 
 
 Ефремов, Филипп Сергеевич (1750 — после 1811) — русский путешественник.

Ю

Топоним 
 Ефремов — город в Тульской области России.
 Ефремов — железнодорожная станция Московской железной дороги на участке Узловая I — Елец магистрали Москва — Донбасс.
 Ефремов-3 — бывший военный аэродром в Ефремовском районе Тульской области.
 Орёл — Ефремов — российская автомобильная дорога общего пользования регионального значения.

См. также 
 
 Ефремов кодекс — греческий библейский манускрипт V века.

Примечания